El término Geotecnología puede tener varias acepciones:

 Geotecnología como método y herramienta propia de la Geografía
 Geotecnología como método y herramienta propia de la Geología

Referencias 

Wikipedia:Desambiguación